West Hill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Hill, Devon - en ort i Devon, England
 West Hill, East Riding of Yorkshire - en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 West Hill, East Sussex - en ort i East Sussex, England
 West Hill, London - en gata i Wandsworth, Storlondon, England
 West Hill, North Somerset - en ort i North Somerset, Somerset, England
 West Hill, South Somerset - en ort i South Somerset, Somerset, England
 West Hill, Staffordshire - en ort i Staffordshire, England
 West Hill, West Sussex - en ort i West Sussex, England
 West Hill, Wiltshire - en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA 

 West Hill, Ohio, ort, Trumbull County, 

Robotskapade USAförgreningar